Moghilău este un nume propriu românesc, derivat foarte probabil din Movilău sau din Movilă. Se poate referi la:

 Moghilău, un oraș din Ucraina
 Moghilău, Belarus, un oraș din Belarus
 Județul Moghilău, Transnistria, unul dintre cele 13 județe ale Guvernământului Transnistriei, aflată sub administrarea României Mari între 1941 și 1944.

Nume proprii